Souris kangourou est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs. Elles sont souvent appelées aussi souris sauteuses pour les distinguer des souris qui ne bondissent pas pour se déplacer.

  en Amérique, la famille des Heteromyidae 
 en Australie, dans le genre Notomys, les espèces éteintes suivantes :
 † Souris kangourou d'Australie à grandes oreilles - Notomys macrotis
 Souris kangourou d'Australie oreillard - voir Souris kangourou d'Australie à grandes oreilles
 † Souris kangourou d'Australie à queue courte - Notomys amplus
 † Souris kangourou d'Australie à longue queue - Notomys longicaudatus

Notes et références

Articles connexes 
 
 
 
 Kangourou
 
 Souris
 
 

Rongeur (nom vernaculaire)
Heteromyidae
Muridae
Nom de rongeur ambigu